Conception kan syfta på:
 Conception (film, 2011) – en amerikansk film från 2011 i regi av Josh Stolberg
 Conception (musikgrupp) – en norsk musikgrupp

Geografi

Filippinerna 

 Concepcion (Tarlac) – kommun i Centrala Luzon, Province of Tarlac,

Guatemala 

 Municipio de Concepción Tutuapa, kommun
 Concepción Tutuapa, kommunhuvudort, Departamento de San Marcos,

USA 

 Conception, Missouri, – en ort i Missouri, Nodaway County,